One Touch of Nature est un film réalisé par D. W. Griffith et sorti en 1909 ;
One Touch of Nature est un film réalisé par Alice Guy et sorti en 1910 ;
One Touch of Nature est un film réalisé par Laurence Trimble et sorti en 1911 ;
One Touch of Nature est un film réalisé par Ashley Miller et sorti en 1914 ;
One Touch of Nature est un film réalisé par Edward H. Griffith et sorti en 1917.